AJY – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Agadez-Manu Dayak, Agadez, Niger